Persona non grata, Latijnse term voor een ongewenst persoon
 Persona Non Grata (album), een album van het Urban Dance Squad
 Persona Non Grata (Exodus), album van Exodus uit 2021
 Personae Non Grata, een aflevering van de Amerikaanse televisieserie Law & Order

 Daarnaast diverse films met die naam
 Persona non grata (1996), een film uit 1996 van Sara Gilbert
 Persona Non Grata (2003), een documentairefilm uit 2003 van Oliver Stone
 Persona non grata (Gregory Rentis), een film uit 2005 van Gregory Rentis
 Persona non grata (Krzysztof Zanussi), een film uit 2005 van Krzysztof Zanussi
 Persona non grata (2006), een film uit 2006 van Syed Azidi Syed Abdul Aziz
 Persona non grata (2008), een film uit 2008 van Mats Arehn
 Persona non grata (Fabio Wuytack), een film uit 2009 van Fabio Wuytack
 Persona non grata (Jean-Baptiste Herment), een film uit 2009 van Jean-Baptiste Herment